Fossaria cyclostoma är en snäckart som först beskrevs av Walker 1808.  Fossaria cyclostoma ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
cyclostoma